Якуб Потоцький (бл. 1481 або 1484 — 1551 або 1555) — польський шляхтич, військовик, урядник, галицький підкоморій, його вважають засновником гілок роду Потоцьких в Україні.
 Якуб Потоцький (бл. 1554—1613) — польський шляхтич, військовик та урядник Речі Посполитої, староста генеральний.
 Якуб Потоцький (1638—1671) — польський шляхтич, військовик та урядник Королівства Польського, тлумацький староста, писар польний коронний.
 Якуб Потоцький ( до 1711) — хмільницький староста.
 Якуб Ксаверій Александер Потоцький (1863—1934) — польський аристократ, магнат, меценат.
 Якуб Потоцький ( 1924) — граф, син останнього дідича Бучача гр. Артура Потоцького.

Потоцькі
Сторінки зі списками однофамільців-тезок